Emanuele Di Filippo - mafioso italiano, fratello di Pasquale 
Ettore Di Filippo – arcivescovo cattolico italiano
Pasquale Di Filippo - mafioso italiano, fratello di Emanuele 
Paul Di Filippo – autore di fantascienza statunitense
Sara Di Filippo – allenatrice di calcio e calciatrice italiana
Stefano Di Filippo – ballerino italiano

Pagine correlate
De Filippi
De Filippis
De Filippo